Korpusy armijne (ogólnowojskowe) noszące numer „4”:

Polski
 4 Korpus Armijny (LWP)

Austro-węgierski
 4 Korpus (1883–1918)

Rosyjski
 4 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Grecki
 IV Korpus Armijny (grecki)

Niemiecki
 IV Korpus Armijny (III Rzesza)